Helm (traduction du mot « casque » en allemand et en néerlandais, du mot « gouvernail » en anglais) peut désigner :

Pseudonyme 

 Helm, Homme de la Terre du Milieu, personnage apparaissant dans le légendaire de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien.
 Gorge de Helm ou Gouffre de Helm vallée de la Terre du Milieu dans l'œuvre de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien.

Patronyme 

 Anne Helm (1938-), actrice canadienne ;
 Brigitte Helm (1906-1996), actrice allemande ;
 Darren Helm (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Everett Helm (1913-1999), compositeur, musicologue et critique musical américain ;
 Fay Helm (1909-2003), actrice américaine ;
 Georg Helm (1851-1923), est un mathématicien et physicien allemand ;
 Levon Helm (1940-2012), musicien et acteur américain ;
 Mathew Helm (1980-), plongeur australien ;
 Rüdiger Helm (1956-), kayakiste est-allemand ;
 Zach Helm (1975-), réalisateur et scénariste américain.

Divers 

 Brocas Helm, groupe de heavy metal américain.
 Le Monte Elmo, ou Helm en allemand, est une montagne italo-autrichienne.
 
 
 L', destroyer américain de la classe Bagley.

Patronyme anglais
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme